

C01A Szívglikozidok

C01AA Digitalis-glikozidok
C01AA01 Acetyldigitoxin
C01AA02 Acetyldigoxin
C01AA03 Digitalis leaves
C01AA04 Digitoxin
C01AA05 Digoxin
C01AA06 Lanatoside C
C01AA07 Deslanoside
C01AA08 Metildigoxin
C01AA09 Gitoformate
C01AA52 Acetyldigoxin, combinations

C01AB Csillagvirág-glikozidok
{|

|-
|C01AB01 || width="100" | Proszcillaridin || width="100" | Proscillaridin
|-
|C01AB51 || colspan="2" | Proszcillaridin kombinációban
|-
|}

C01AC Strophantus-glikozidok
C01AC01 G-strophanthin
C01AC03 Cymarin

C01AX Egyéb szívglikozidok
C01AX02 Peruvoside

C01B Antiarrhythmiás szerek, I és III csoport

C01BA Antiarrhythmiás szerek, I.A csoport
C01BA01 Quinidine
C01BA02 Procainamide
C01BA03 Disopyramide
C01BA04 Sparteine
C01BA05 Ajmaline
C01BA08 Prajmaline
C01BA12 Lorajmine
C01BA51 Quinidine, combinations excluding psycholeptics
C01BA71 Quinidine, combinations with psycholeptics

C01BB Antiarrhythmiás szerek, I.B csoport
{|

| C01BB01 || width="100" | Lidokain || width="100" | Lidocaine || Lidokainum, Lidocaini hydrochloridum
|-
|C01BB02 ||                Mexiletin || Mexiletine             || Mexiletini hydrochloridum
|-
|C01BB03 ||                Tokainid  || Tocainide
|-
|C01BB04 ||                Aprindin || Aprindine
|}

C01BC Antiarrhythmiás szerek, I.C csoport
{|

|C01BC03 || width="100" | Propafenon || width="100" | Propafenone  || Propafenoni hydrochloridum
|-
|C01BC04 ||                Flekainid  || Flecainide  || Flecainidi acetas
|-
|C01BC07 ||                Lorkainid  || Lorcainide
|-
|C01BC08 ||                Enkainid   || Encainide
|-
|C01BC09 || 	           Etacizin   || Ethacizine 
|}

C01BD Antiarrhytmiás szerek, III. csoport
{|

|C01BD01 || width="100" | Amiodaron || width="100" | Amiodarone             || Amiodaroni hydrochloridum
|-
|C01BD02 || width="100" |               || width="100" | Bretylium tosilate
|-
|C01BD03 || width="100" | Bunaftin  || width="100" | Bunaftine
|-
|C01BD04 || width="100" | Dofetilid || width="100" | Dofetilide
|-
|C01BD05 || width="100" | Ibutilid  || width="100" | Ibutilide
|-
|C01BD06 || width="100" | Tedizamil || width="100" | Tedisamil
|-
|C01BD07 || width="100" | Dronedaron|| width="100" | Dronedarone 
|}

C01BG Egyéb antiarrhythmiás szerek, I. és III. csoport
{|

|C01BG01 || width="100" |  Moracizin  || width="100"  | Moracizine
|-
|C01BG07 || width="100" |  Cibenzolin  || width="100" | Cibenzoline
|-
|C01BG11 || width="100" |  Vernakalant  || width="100" | Vernakalant
|}

C01C Szívműködést stimulálók, kivéve a szívglikozidokat

C01CA Adrenerg és dopaminerg szerek
{|

|C01CA01 || width="100" |   Etilefrin   || width="100" | Etilefrine         || Etilefrini hydrochloridum
|-
|C01CA02 || width="100" |   Izoprénalin  || width="100" | Isoprenaline      || Isoprenalini hydrochloridum, Isoprenalini sulfas
|-
|C01CA03 || width="100" |   Noradrenalin  || width="100" | Norepinephrine
|-
|C01CA04 || width="100" |   Dopamin  || width="100" | Dopamine              || Dopamini hydrochloridum
|-
|C01CA05 || width="100" |   Norfenefrin  || width="100" | Norfenefrine
|-
|C01CA06 || width="100" |   Fenilefrin  || width="100" | Phenylephrine      || Phenylephrinum, Phenylephrini hydrochloridum
|-
|C01CA07 || width="100" |   Dobutamin  || width="100" | Dobutamine          || Dobutamini hydrochloridum
|-
|C01CA08 || width="100" |   Oxedrin  || width="100" | Oxedrine
|-
|C01CA09 || width="100" |   Metaraminol  || width="100" | Metaraminol
|-
|C01CA10 || width="100" |   Metoxamin  || width="100" | Methoxamine
|-
|C01CA11 || width="100" |   Mefentermin  || width="100" | Mephentermine
|-
|C01CA12 || width="100" |   Dimetofrin  || width="100" | Dimetofrine
|-
|C01CA13 || width="100" |   Prenalterol  || width="100" | Prenalterol
|-
|C01CA14 || width="100" |   Dopexamin  || width="100" | Dopexamine           || Dopexamini dihydrochloridum
|-
|C01CA15 || width="100" |   Gepefrin  || width="100" | Gepefrine
|-
|C01CA16 || width="100" |   Ibopamin  || width="100" | Ibopamine
|-
|C01CA17 || width="100" |   Midodrin  || width="100" | Midodrine
|-
|C01CA18 || width="100" |   Oktopamin  || width="100" | Octopamine
|-
|C01CA19 || width="100" |   Fenoldopam  || width="100" | Fenoldopam
|-
|C01CA21 || width="100" |   Kafedrin  || width="100" | Cafedrine
|-
|C01CA22 || width="100" |   Arbutamin  || width="100" | Arbutamine
|-
|C01CA23 || width="100" |   Teodrenalin  || width="100" | Theodrenalin
|-
|C01CA24 || width="100" |   Adrenalin  || width="100" | Epinephrine 
|-
|C01CA25 || width="100" |   Amezinium metilszulfát  || width="100" | Amezinium metilsulfate
|-
|C01CA26 || width="100" |   Efedrin || width="100" | Ephedrine || Ephedrini hydrochloridum, Ephedrini racemici hydrochloridum, Ephedrinum anhydricum, Ephedrinum hemihydricum
|-
|C01CA30 || width="100" |   Kombinációk  || width="100" | 
|-
|C01CA51 || colspan="2" |   Etilefrin kombinációban
|}

C01CE Foszfodiészteráz-gátlók
{|

|C01CE01  || width="100" |   Amrinon     || width="100" |   Amrinone
|-
|C01CE02  || width="100" |   Milrinon    || width="100" |   Milrinone
|-
|C01CE03  || width="100" |   Enoximon    || width="100" |   Enoximone
|-
|C01CE04  || width="100" |   Bukladezin  || width="100" |   Bucladesine
|-
|QC01CE90 || width="100" |   Pimobendán  || width="100" |   Pimobendane
|}

C01CX Szívműködést stimuláló egyéb szerek
{|

|C01CX06 || width="100" | Angiotenzinamid || width="100" | Angiotensinamide
|-
|C01CX07 || width="100" | Xamoterol       || width="100" | Xamoterol  
|-
|C01CX08 || width="100" | Levoszimendán   || width="100" | Levosimendan || width="100" | Levosimendanum
|}

C01D Szívbetegségekben alkalmazott értágítók

C01DA Szerves nitrátok
{|

|-
|C01DA02 || width="100" | Glicerin-trinitrát              || width="100" | Glyceryl trinitrate    || Glyceroli trinitratis solutio
|-
|C01DA04 || width="100" | Metilpropil-propándiol-dinitrát || width="100" | Methylpropylpropanediol dinitrate
|-
|C01DA05 || width="100" | Pentaeritrit-tetranitrát        || width="100" | Pentaerithrityl tetranitrate  || Pentaerythrityli tetranitras dilutus
|-
|C01DA07 || width="100" | Propatilnitrát                  || width="100" | Propatylnitrate
|-
|C01DA08 || width="100" | Izoszorbid-dinitrát             || width="100" | Isosorbide dinitrate    || Isosorbidi dinitras dilutus, Isosorbidi mononitras dilutus
|-
|C01DA09 || width="100" | Trolnitrát                      || width="100" | Trolnitrate
|-
|C01DA13 || width="100" | Eritritil-tetranitrát           || width="100" | Eritrityl tetranitrate
|-
|C01DA14 || width="100" | Izoszorbid-mononitrát           || width="100" | Isosorbide mononitrate || isosorbidi mononitras dilutus
|-
|C01DA20 || colspan="2" | Szerves nitrátok kombinációban
|-
|C01DA38 || width="100" | Tenitramin                      || width="100" | Tenitramine
|-
|C01DA52 || colspan="2" | Glicerin-trinitrát kombinációban
|-
|C01DA54 || colspan="3" | Metilpropil-propándiol-dinitrát kombinációban
|-
|C01DA55 || colspan="2" | Pentaeritrit-tetranitrát kombinációban
|-
|C01DA57 || colspan="2" | Propatilnitrát kombinációban
|-
|C01DA58 || colspan="2" | Izoszorbid-dinitrát kombinációban
|-
|C01DA59 || colspan="2" | Trolnitrát kombinációban
|-
|C01DA63 || colspan="2" | Eritritil-tetranitrát kombinációban
|-
|C01DA70 || colspan="3" | Szerves nitrátok pszicholeptikumokkal kombinációban
|-
|}

C01DB  Quinolone értágítók
{|

|-
|C01DB01 || width="100" | Floszekinán || width="100" | Flosequinan
|}

C01DX Szívbetegségekben alkalmazott egyéb értágítók
{|

|C01DX01 || width="100" |  Itramin tozilát || width="100" | Itramin tosilate
|-
|C01DX02 || width="100" |  Prenilamin || width="100" | Prenylamine
|-
|C01DX03 || width="100" |  Oxifedrin || width="100" | Oxyfedrine
|-
|C01DX04 || width="100" |  Benziodaron || width="100" | Benziodarone
|-
|C01DX05 || width="100" |  Karbokromén || width="100" | Carbocromen
|-
|C01DX06 || width="100" |  Hexobendin || width="100" | Hexobendine
|-
|C01DX07 || width="100" |  Etafenon || width="100" | Etafenone
|-
|C01DX08 || width="100" |  Heptaminol || width="100" | Heptaminol
|-
|C01DX09 || width="100" |  Imolamin || width="100" | Imolamine
|-
|C01DX10 || width="100" |  Dilazep || width="100" | Dilazep
|-
|C01DX11 || width="100" |  Trapidil || width="100" | Trapidil         || Trapidilum
|-
|C01DX12 || width="100" |  Molszidomin || width="100" | Molsidomine
|-
|C01DX13 || width="100" |  Efloxát || width="100" | Efloxate
|-
|C01DX14 || width="100" |  Cinepazet || width="100" | Cinepazet
|-
|C01DX15 || width="100" |  Kloridarol || width="100" | Cloridaro
|-
|C01DX16 || width="100" |  Nikorandil || width="100" | Nicorandil
|-
|C01DX18 || width="100" |  Linszidomin || width="100" | Linsidomine
|-
|C01DX19 || width="100" |  Nesziritid || width="100" | Nesiritide
|-
|C01DX21 || width="100" |  Szerelaxin || width="100" | Serelaxin
|-
|C01DX51 || width="100" colspan="2"  |  Itramin tozilát kombinációban || width="100" |
|-
|C01DX52 || width="100" colspan="2"  |  Prenilamin kombinációban || width="100" |
|-
|C01DX53 || width="100" colspan="2"  |  Oxifedrin kombinációban || width="100" |
|-
|C01DX54 || width="100" colspan="2" |  Benziodaron kombinációban || width="100" |
|}

C01E Egyéb szívgyógyszerek

C01EA Prosztaglandinok
C01EA01 Alprostadil

C01EB Egyéb szívgyógyszerek
{|

|-
|C01EB02 || width="100" | Kámfor                || width="100" | Camphora       || d-Camphora, Camphora racemica
|-
|C01EB03 || width="100" | Indometacin           || width="100" | Indometacin               || Indometacinum
|-
|C01EB04 || width="100" | Galagonya glikozidok  || width="100" | Crataegus glycosides
|-
|C01EB05 || width="100" | Kreatin-foszfát       || width="100" | Creatinolfosfate
|-
|C01EB06 || width="100" | Foszfokreatin         || width="100" | Fosfocreatine
|-
|C01EB07 || width="100" | Fruktóz-1,6-difoszfát || width="100" | Fructose 1,6-diphosphate
|-
|C01EB09 || width="100" | Ubidekarenon          || width="100" | Ubidecarenone   || Ubidecarenonum
|-
|C01EB10 || width="100" | Adenozin              || width="100" | Adenosine       || Adenosinum
|-
|C01EB11 || width="100" | Tiracizin             || width="100" | Tiracizine
|-
|C01EB13 || width="100" | Akadezin              || width="100" | Acadesine
|-
|C01EB15 || width="100" | Trimetazidin          || width="100" | Trimetazidine   || Trimetazidini dihydrochloridum
|-
|C01EB16 || width="100" | Ibuprofén             || width="100" | Ibuprofen       || Ibuprofenum
|-
|C01EB17 || width="100" | Ivabradin             || width="100" | Ivabradine
|-
|C01EB18 || width="100" | Ranolazin             || width="100" | Ranolazine
|-
|C01EB21 || width="100" | Regadenozon           || width="100" | Regadenoson
|-
|C01EB22 || width="100" | Meldonium             || width="100" | Meldonium
|}

C01EX Other cardiac combination products

C01